Het ATP-toernooi van Boekarest 2006 (met de officiële naam BCR Open Romania 2006) werd gespeeld van 11 tot en met 17 september 2006. Plaats van handeling waren de gravelbanen van de BNR Arena in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Boekarest
ATP-toernooi van Boekarest